L'ADN polymérase gamma, aussi appelé dérivé par oxydoréduction de l'ADN polymérase bêta est une enzyme mitochondriale indispensable dans la réplication et la réparation de l'ADN mitochondriale. C'est la seule polymérase présente dans les mitochondries des cellules eucaryotes, à l'exception des trypanosomes. Elle est présente dans quelques cellules  celles du cristallin. Cette enzyme permet le  de pore nucléaire vers l’extérieur du cristallin et permet ainsi de rendre les cellules opaques. C'est le degré I de réduction oxygéné mais dans les cellules on atteint le degré IV, aussi appelé ADN polymérase delta, puis epsilon.

Notes et références 

Réplication de l'ADN